BB (ASCII), een ASCII art demonstratieprogramma van AAlib
 BB (Parma), een Italiaans historisch motorfietsmerk
 BB (Stettin), een Duits historisch motorfietsmerk
 Bescherming Bevolking, een Nederlandse civiele beschermingsorganisatie van 1952 tot 1986
 BB (kogel), kunststof balletjes die als kogels worden gebruikt bij het spel airsoft
 b&b, een bed and breakfast
 BB-status, beoordeling (Obligatierating) van banken en financiële instellingen
 BB, de ISO-landcode voor Barbados
 Bb Blackboard, software bedrijf voor Elektronische leeromgeving software
 .bb, het country code top-level domain van Barbados
 Basisberoepsgerichte leerweg, een van de vier leerwegen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
Toyota bB, een automodel van de Japanse autofabrikant Toyota

Personen 
 B.B. King, geboren Riley B. King, een Amerikaanse bluesmuzikant
 Brigitte Bardot, een Frans filmster